Николай Андреевич Гаркуша (;	8 сентября 1914, Городище — 8 июля 1991) — украинский советский общественно-политический и государственный деятель, первый министр мелиорации и водного хозяйства Украинской ССР (1965—1984). Член ЦК КП Украины (1966—1986). Депутат Верховного Совета УССР 6-10-го созывов (1965—1985).

Заслуженный мелиоратор Украинской ССР (1974)

Биография 
После окончания в 1932 году Городищенского сельскохозяйственного техникума, работал агротехником колхоза в Лохвицком районе Полтавской области, участковым агрономом Корсунь-Шевченковской машинно-тракторной станции Киевской области.

В 1934—1940 годах — слушатель подготовительных курсов, затем студент Белоцерковского сельскохозяйственного института Киевской области.

В 1940 году окончил агрономический факультет Белоцерковского сельскохозяйственного института (ныне Белоцерковский национальный аграрный университет). В 1940 году — старший агроном совхоза «Черемошное» Житомирской области.

С октября 1940 служба в РККА. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Служил секретарем комсомольской организации, ответственным секретарем партийного бюро 130-го отдельного полка связи 38-й армии. Демобилизован в 1946 году в звании майора.

В 1946—1950 годах — директор учебно-опытного хозяйства Белоцерковского сельскохозяйственного института.

В 1950—1952 годах — председатель исполнительного комитета Белоцерковского районного совета депутатов трудящихся Киевской области.

В 1952—1954 годах — 1-й секретарь Богуславского районного комитета КП Украины Киевской области.

В 1954 — августе 1962 года — секретарь Киевского областного комитета КП Украины.

В 1962—1963 годах находился в командировке, работал главным советском советником по сельскому хозяйству Совета министров Республики Куба, затем инспектор ЦК КП Украины.

В 1963—1965 годах — председатель Государственного производственного комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству Украинской ССР.

23 октября 1965 — 24 декабря 1984 — министр мелиорации и водного хозяйства Украинской ССР.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени (дважды, 1945 и 1985)
 Орден Красной Звезды (1944)
 медали СССР
 Заслуженный мелиоратор Украинской ССР (1974)

Память 
 В Киеве на доме, где жил Н. А. Гаркуша установлена мемориальная таблица.
 Мемориальная таблица установлена также в Белой Церкви на здании Белоцерковского национального аграрного университета.
 Его имя присвоено Бортницкому межрайонному управлению водного хозяйства

Примечания

Ссылки 
 МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ ГАРКУША — ЦЕ ІСТОРІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
 Гаркуша Николай Андреевич
 ОДН 

Министры мелиорации и водного хозяйства УССР
Заслуженные мелиораторы Украинской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники Белоцерковского национального аграрного университета
Похороненные на Байковом кладбище
Функционеры ВЛКСМ
Председатели районных исполкомов УССР
Секретари Киевского обкома КП Украины
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС